Dimitrowo () ist ein russischer Ortsname:
 Dimitrowo (Kaliningrad, Moskauer Rajon), Stadtteil im Moskauer Rajon von Kaliningrad, der Hauptstadt der Oblast Kaliningrad (Ponarth und Schönbusch, Landkreis Königsberg/Stadtkreis Königsberg, Ostpreußen)
 Dimitrowo (Kaliningrad, Zentralrajon), Stadtteil im Zentralrajon von Kaliningrad, der Hauptstadt der Oblast Kaliningrad (Landgemeinde Goldschmiede, Kreis Fischhausen)
 Dimitrowo (Orenburg) im Rajon Ileksi, Oblast Orenburg

Dimitrowo war ferner 1949–1962 der Name der bulgarischen Stadt Pernik.